Александр Михальченко:
* Михальченко, Александр Иванович (род. 1935) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Михальченко, Александр Михайлович (1914—1970) — советский футболист.